Mistrzostwa świata w boksie 2007 odbywały się w dniach 23 października – 3 listopada 2007 roku w mieście Chicago w Stanach Zjednoczonych.
Na mistrzostwach świata zabrakło bokserów z Kuby, ponieważ Fidel Castro bał się ich ucieczki za granicę.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w boksie
2007 w boksie